C20H24N2O2 – formula molecolare della chinidina
C20H24N2O2 – formula molecolare del chinino

Formule molecolari